Светска лига у одбојци 2009. је била 20. одбојкашки турнир Светске лиге на коме је учествовало 16 селекција које су се такмичиле од 12. јуна до 26. јула 2009. Завршни турнир је одржан у Београду, Србија.

Земље учеснице 
Следеће репрезентације су имале право учешћа на овом такмичењу:

Такмичење по групама

Група А 

I викенд 

II викенд 

III викенд 

IV викенд 

V викенд 

VI викенд

Група Б 

I викенд 

II викенд 

III викенд 

IV викенд 

V викенд 

VI викенд

Група Ц 

I викенд 

II викенд 

III викенд 

IV викенд 

V викенд 

VI викенд

Група Д 

I викенд 

II викенд 

III викенд 

IV викенд 

V викенд 

VI викенд

Финални турнир 
 Сви мечеви су одиграни у Београду, Србија.

Група Е 

22. јул 2009.

23. јул 2009.

24. јул 2009.

Група Ф 

22. јул 2009.

23. јул, 2009.

24. јул, 2009.

Полуфинале и финале 

25. јул 2009.

26. јул 2009.

Коначни пласман

Награде 
 Најкориснији играч
  Серђо Дутра Сантос

 Најбољи поентер
  Иван Миљковић

 Најбољи нападач
  Роберланди Симон

 Најбољи блокер
  Роберланди Симон

 Најбољи сервер
  Вилфредо Леон

 Најбољи техничар
  Никола Грбић

 Најбољи либеро
  Алексеј Вербов

Литература 
 Званични сајт Светске лиге 2009.

Светска лига у одбојци
Одбојка у Србији
Одбојка у Београду
Одбојка у 2009.
Међународна спортска такмичења у Београду